Le Guêpier est la trente-huitième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1981.

Univers

Synopsis 
Des petits hommes partis en excursion ne reviennent pas. La recherche menée par les habitants d'Eslapion ne donne rien. Quelque temps plus tard, des avions dans les grottes ont été volés et nos héros découvrent qu'ils servent à commettre des cambriolages dans le monde des grands. Une piste mène au duc de la Fourrière.

Personnages 
Première apparition de celui qui deviendra le grand ennemi des petits hommes, le duc de la Fourrière. Ses deux comparses portent le nom de Walt et de Mittaï, sans doute une référence à François Walthéry et Mittéï.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1981
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1980